Italiens landslag i fotboll kan vara:

Italiens damlandslag i fotboll
Italiens herrlandslag i fotboll